Le tournoi de tennis d'Austin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976, disputée en tant qu'exhibition, se dispute du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Austin
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Austin
Tennis aux États-Unis en 1976
Tennis en janvier 1976